

Letteratura
 Il piccolo principe – romanzo del 1943 scritto da Antoine de Saint-Exupéry

Cinema e televisione
 Il piccolo principe – film del 1974
 Piccolo Principe – serie animata del 1978
 Il piccolo principe – serie animata del 2011
 Il piccolo principe – film d'animazione del 2015

Altro
 Il piccolo principe – gioco da tavolo di Antoine Bauza e Bruno Cathala